Tanque kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 San José del Tanque, ort, Guanajuato, San Felipe,

Spanien 

 Tanque (ort i Spanien, Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, lat 28,37, long -16,83), 
 Tanque (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife,